— совокупность земельных кадастров, которые были составлены в 1582—1598 годах администраторами Тоётоми Хидэёси в ходе описи всех японских земель.

Краткие сведения 
Составление общеяпонского кадастра было необходимым шагом на пути экономической унификации страны. Первые кадастры были составлены в 1582 году во владениях Тоётоми Хидэёси в Центральной Японии.

Описание проходило по единой системе величин по всей Японии. Основной единицей измерения земельного участка был 1 бу (歩). Он был равен квадрату со стороной 6 сяку и (尺) 3 цунь (寸), около 3,3 м2. 300 бу составляли 1 тан (反), около 991,73 м2.

Также устанавливалась 4-уровневая система оценки производительности участков: хорошие (上), средние (中), плохие (下), очень плохие (下々). Этот уровень определялся по объёму урожая риса, который можно было собрать с той или иной области. Его измеряли в коку («石»). 1 коку равнялся 180,39 л.

Вся земля обрабатывалась, записывалась в кадастр за тем, кто её обрабатывает. Эти лица автоматически становились крестьянами и обязывались платить дань рисом в соответствии с уровнем земельного участка, которым владели. Остальные земли переходили в государственный фонд.

Самурайское, аристократическое и монастырское землевладение были устранены. Бывшие землевладельцы становились подчинёнными Хидэёси и получали от него жалованье в виде части дохода с определённого земельного участка. Поскольку подчинённые не имели права владеть этими участками, государство в лице Хидэёси в любой момент могло лишить их дохода. Оторванная от земли самурайская знать и духовенство превращалась в администраторов, которые работали за зарплату.

Новый кадастр устранял средневековую систему частных имений сёэнов, заложив основу новой системы владения, которая просуществовала в Японии до середины XIX века.

Примечания

Источники и литература 
 この段落は「日本中近世移行期論」（池上裕子 2012年）

Период Адзути-Момояма